Michael Golden ist der Name folgender Personen:

* Michael Golden (Schauspieler) (1913–1983), irischer Schauspieler 
 Michael Golden (Comiczeichner) (* 1945), US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Mike Golden